Manengouba peut désigner :
 Manengouba, un village du Cameroun dans la région du Littoral et la commune d'Ebone
 le mont Manengouba, un volcan du Cameroun
 les lacs Manengouba, des lacs de cratère jumeaux au Cameroun
 le Koupé-Manengouba, un département du Cameroun
 Les Brumes du Manengouba, un film documentaire français de 2007.